Ptychodus mortoni — вид вымерших хрящевых рыб, похожих на акул, из семейства Ptychodontidae отряда гибодонтообразных, живших 85,8—66,0 млн лет назад.

Достигали в длину 10 метров. Считаются донными рыбами. Жили в коньякском и сантонском веках верхнемеловой эпохи.

Впервые зубы этого вида нашёл американский конхиолог и палеонтолог Тимоти Аббот Конрад в 1833 году в штате Алабама. Много ископаемых остатков было найдено и в Канзасе. Здесь проходил Западный центральный морской путь — море, которое в середине и конце мелового периода покрывало большие площади в центральной части Северной Америки.

Отличительные признаки 
Зубы Ptychodus mortoni отличаются от зубов почти всех остальных видов птиходуса тем, что на них рёбра расходятся радиально от вершины. По общей форме зубы этого вида больше всего похожи на зубы P. whipplei, но имеют менее выступающую вершину.

Примечания

Литература 
 
 

Гибодонтообразные
Рыбы мелового периода
Фоссилии, описанные в 1843 году